Wengerow (Vengerov, Wengeroff) ist ein russischer Familienname. Bekannte Namensträger sind:

 Gennadi Vengerov (1959–2015), deutsch-russischer Schauspieler
 Isabelle Vengerova (1877–1956), Pianistin
 Maxim Vengerov (* 1974), Geiger
 Pauline Wengeroff (1833–1916), Autorin
 Semjon Afanasjewitsch Wengerow (1855–1920), russischer Historiker und Literaturkritiker